Анси може бити:

Анси, град у Француској
ANSI (), Амерички национални завод за стандардизацију